Quartesi – abitanti di Quarto (Italia)
Quartesi – abitanti di Quarto Inferiore
Quartesi – abitanti di Quartu Sant'Elena